Steinfurt ist der Name folgender Orte:
 Steinfurt, Kreisstadt des Kreises Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Steinfurt (Bengerstorf), Wohnplatz von Bengerstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinfurt (Bretzfeld), Wüstung im Ortsteil Rappach (Bretzfeld) von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Steinfurt (Gosen-Neu Zittau), Gemeindeteil der Gemeinde Gosen-Neu Zittau, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Steinfurt (Herbstein), Ortsteil der Stadt Herbstein, Vogelsbergkreis, Hessen
 Steinfurt (Külsheim), Ortsteil der Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinfurt (Mielkendorf), Ortsteil der Gemeinde Mielkendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Steinfurt (Rodenbek), Ortsteil der Gemeinde Rodenbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Steinfurt (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Steinfurt (Stolberg), Ortsteil der Stadt Stolberg, Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Steinfurt (Gemeinde Strem), Ortschaft und Katastralgemeinde von Strem, Bezirk Güssing, Burgenland
 von 1936 bis 1945 deutscher Name des Dorfes Chorulla, Gemeinde Gogolin, Polen
 von 1938 bis 1945 deutscher Name des Dorfes Wiatrowo (Damnica), Gemeinde Damnica, Polen

Steinfurt bezeichnet ferner:
 Kreis Steinfurt, Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Steinfurt (1816–1974), ehemaliger Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Herrschaft Steinfurt, Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Haus Steinfurt, Schloss in Drensteinfurt
 Steinfurt (Waggonfabrik), 1865 bis 1945, Waggonfabrik L. Steinfurt AG, Arndtstraße in Königsberg (Pr) 
 Steinfurt (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht 

Steinfurt ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Baldewin von Steinfurt († 1394), Domherr in Münster
 Balduin von Steinfurt, Bischof von Paderborn 1341 bis 1361
 Bernhard von Steinfurt († 1193), Dompropst im Bistum Münster
 Hugo von Landsberg-Steinfurt (1832–1901), preußischer Verwaltungsbeamter
 Leopold Steinfurt (1804–1864), deutscher Industrieller
 Ludolf von Steinfurt († 1360), Domherr in Münster
 Otto von Steinfurt, Domherr in Münster
 Rudolf von Steinfurt, Domherr und Domscholaster in Münster

Siehe auch:
 Burg Steinfurt
 Recke zu Steinfurt
 Steinfurth
 Steinsfurt